

Patronyme 

 André Servier (), journaliste et historien français ; 
 Élisa Servier (née en 1955), actrice française ;
 Jacques Servier (1922-2014), médecin, pharmacien et entrepreneur français ;
 Jean Servier (1918-2000), ethnologue et historien français ;
 Mézuela Servier (née en 1971), handballeuse française.

Autres 
 Servier, groupe pharmaceutique français.